

Religione 
 Salmi – anche Libro dei Salmi, testo contenuto nella Bibbia ebraica e nell'Antico Testamento della Bibbia cristiana

Persone 
 Albert Salmi – attore statunitense
 Iina Salmi – calciatrice finlandese
 Mario Salmi – storico dell'arte, critico d'arte e accademico italiano

Altro 
 Salmi – località della Russia
 Salmì – modo di preparazione della carne